Deux personnalités ont porté le nom complet d'Élisabeth-Thérèse de Lorraine :

 Élisabeth-Thérèse de Lorraine (1664-1748)
 Élisabeth-Thérèse de Lorraine (1711-1741)

Homonymie dynastique